Ренде може да се отнася за следното:
 Ренде – град и община в Южна Италия
 Ренде – инструмент
 Кухненско ренде